Sanakojew () ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Iwanowitsch Sanakojew (* 1969), südossetischer Politiker
 Grigori Konstantinowitsch Sanakojew (1935–2021), russischer Schachspieler
 Igor Wiktorowitsch Sanakojew (* 1947), südossetischer Politiker